

Вілен — громада, федеральна земля Нижня Саксонія

Вілен — річка у Франції
 Віллен — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель

Вілен — громада в кантоні Тургау